Почепцов - русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии
 Почепцов, Анатолий Фёдорович (1926—1986) — русский казак  с Тихого Дона, оставивший свой след в Венесуэле (в честь его назван один из островов страны)
 Почепцов, Андрей Викторович (р.1968) — российский футболист
 Почепцов, Георгий Георгиевич (р.1949) — советский писатель, эксперт по информационным и психологическим войнам, стратегиям, маркетингу; украинский журналист, профессор ряда университетов Украины

Примечания